

Télécommunications 
Le préfixe radio- (du latin radius, « rayon ») est en général lié à l'étude ou à l'utilisation des ondes radio.

L'abréviation radio désigne couramment la radiodiffusion ou la radiocommunication.

Outils 
 Un récepteur radio, communément appelé poste radio ou radio, est un appareil qui permet de capter les émissions de radiodiffusion pour les transformer en son.
 Un récepteur à cristal, communément appelé poste à galène, est un récepteur radio extrêmement simple qui permet de capter les puissantes émissions de radio.
 Une webradio est une station de radio diffusant ses émissions sur Internet.
 Une station de radio est une entreprise soit de service public tirant ses ressources d'un impôt (redevance), soit associative, soit commerciale diffusant un programme musical et souvent d'information par radiodiffusion.
 La radio libre désigne l'ensemble des stations de radio FM dites indépendantes.
 La radio maritime inclut l'ensemble des moyens radioélectriques utilisés en mer pour communiquer, de navire à navire ou avec des stations côtières, pour la sécurité, la gestion des flottes ou les communications personnelles.
 Une télécommande est un dispositif pouvant utiliser des ondes radioélectriques pour commander un objet à distance.
 Une télécommande d'aéromodélisme est un instrument utilisant des ondes radioélectriques pour piloter des aéronefs radiocommandés.

Médecine 
 La radiographie est une technique utilisant les ondes électromagnétiques de haute énergie pour le diagnostic médical ou l'étude des solides.
 La radiologie est une spécialité médicale utilisant entre autres les techniques radiographiques.
 La radiothérapie est l'utilisation de faisceaux d'ondes radioélectriques ou radioactives de haute énergie pour le traitement médical de certaines tumeurs cancéreuses.

Arts et spectacles

Cinéma et télévision  
 Radio est une série télévisée canadienne de la fin des années 1990.
 Radio est un court métrage de Maurice Cloche sorti en 1936.
 Radio est un film de Michael Tollin sorti en 2003.

Musique 
 Radio est le premier album du rappeur américain LL Cool J, sorti en 1985.
 Radio est un album du groupe américain Naked City sorti en 1993.
 Radio est une chanson du chanteur britannique Robbie Williams sortie en 2004.
 Radio est un album du groupe musical allemand Wise Guys sorti en 2006.
 Radio est un album du chanteur jamaïcain Ky-Mani Marley sorti en 2007.
 Radio est une chanson  de la chanteuse américaine Lana Del Rey présente sur son album Born to Die sorti en 2012.
 Radio est une chanson du groupe allemand Rammstein sortie en 2019.

 Radio Radio est un groupe de musiciens canadiens.

Ouvrage critique 
 Radio est le titre d'un ouvrage critique de Rudolf Arnheim paru en 1936.

Informatique 
 Un bouton radio, en informatique, est un élément de base des interfaces graphiques qui permet à l'utilisateur de faire un choix, un seul élément pouvant être sélectionné dans la liste (par opposition aux cases à cocher).
 Radio, maison d'édition française.

Homophonies 
 Adjectif masculin pluriel : radiaux